

Праздники и памятные дни 
См. также: :Категория:Праздники 1 сентября

Национальные 
 , , , , , , , , ,  — День знаний.
  — День Конституции.
  — День Независимости.

Религиозные 
  Православие
 память мученика Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников (284—305).
 память святителя Питирима, епископа Великопермского (1455);
 память мучеников Тимофея, Агапия и мученицы Фёклы (304—306).
 память священноисповедника Николая Лебедева, пресвитера (1933).
 празднование в честь Донской иконы Божией Матери (установлено в память избавления Москвы от татар в 1591 году).

Именины

Православные 
Дата дана по новому стилю:

 Мужские
 Агапий — мученик Агапий Кесарийский (Палестинский) ;
 Андрей — мученик Андрей Стратилат;
 Каллистрат
 Николай — священномученик Николай (Лебедев);
 Питирим — священномученик Питирим, епископ Великопермский, Устьвымский;
 Тимофей — мученик Тимофей Палестинский;
 Феофан — Феофан Новый, Афонский

 Женские
 Фёкла — мученица Фёкла Газская.

События 
См. также: :Категория:События 1 сентября

До XIX века 
 5509 год до н. э. — начало Константинопольской эры от «сотворения мира».
 1271 — Папой Римским избран Тебальдо Висконти, взявший имя Григория X.
 1449 — Феодал Эсэн-тайши, фактически правивший Монголией от имени Тайсун-хана, разгромил войска Минской империи в местности Туму, взяв в плен императора Чжу Цичжэня.
 1482 — Войска Крымского хана Менгли Гирея захватили и разрушили Киев.
 1492 — С этого года постановлением Московского Собора начало года в Русском царстве перенесено с 1 марта на 1 сентября.
 1581 — Ермак собрал отряд из 840 человек для завоевания Сибири.
 1612 — Первый день Московской битвы между войсками Второго народного ополчения и польско-литовской армией великого гетмана литовского Ходкевича.
 1712 — Миссионер Франсуа Ксавье д’Антреколь, находясь в Китае, отправил во Францию письмо, раскрывающее секрет изготовления китайского фарфора. Так Европа получила технологию производства фарфора.
 1714 — В Петербурге заработала созданная по распоряжению Петра I первая в России государственная публичная библиотека, ныне — Библиотека Российской академии наук.

XIX век 
 1804 — Немецкий астроном Карл Хардинг открыл третий астероид Юнону.
 1808 — в ходе русско-шведской войны 1808—1809 гг., при Куортане произошло сражение между шведскими войсками под началом генерала Адлеркрейца и частями русской императорской армии под командованием графа Каменского.
 1827 — В России введён запрет принимать крестьян в высшие и средние учебные заведения.
 1858
 Первый трансатлантический телеграфный кабель вышел из строя после менее чем месячной эксплуатации.
 Пьеса «Не сошлись характерами!» была впервые поставлена в Петербурге, в Александрийском театре.
 1864
 Произведён первый пульмановский спальный вагон.
 Астроном Ричард Кэррингтон обнаруживает солнечные протуберанцы.
 1867 — введены новые принципы военного судоустройства и судопроизводства, с этого дня ведёт свой отсчёт история Военной Прокуратуры.
 1870 — Франко-прусская война: Французская армия разгромлена в сражении под Седаном, император Наполеон III взят в плен.
 1875 — в Москве в торжественной обстановке при огромном скоплении народа, в присутствии императора Александра II прошла закладка здания Исторического музея.
 1880 — Сражение при Кандагаре, последнее сражение Второй англо-афганской войны.
 1894 — Великий пожар в Хинкли, Миннесота.

XX век 
 1902 — во Франции на экраны вышел первый в мире научно-фантастический фильм «Путешествие на Луну» режиссёра Жоржа Мельеса.
 1906 — В Вильно вышла «Наша доля» — первая легальная газета на белорусском языке.
 1910
 В Сан-Паулу образован футбольный клуб «Коринтианс».
 Под Москвой открылась фабрика по производству граммофонных пластинок — будущий Апрелевский завод грампластинок.
 1919 — Открылась первая в мире Государственная киношкола, ныне известная как Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова.
 1920
 Франция провозгласила создание государства Ливан со столицей в Бейруте.
 Конец штурма Бухары, начало бухарской эмиграции.
 1923 — Великое землетрясение Канто.
 1924 — приказ Главнокомандующего Русской Армии барона Врангеля о реорганизации Армии в Русский Общевоинский Союз (РОВС).
 1928 — Албания провозглашена королевством.
 1932 — Началась Перуано-колумбийская война
 1938 — В «Правде» впервые опубликован лозунг «За Родину! За Сталина!».
 1939
 С Польской кампании Вермахта началась Вторая мировая война.
 Началась оборона Вестерплатте.
 Опубликована первая статья о чёрных дырах.
 1950 — Западный Берлин принял конституцию.
 1951 — В Лондоне открылся первый в Европе супермаркет.
 1953 — В Москве, на Ленинских горах, открыто высотное здание МГУ.
 1962 — , более 12 тыс. жертв.
 1964
 В Киеве открыт первый на Украине широкоформатный кинотеатр.
 Впервые на телеэкране появилась передача «Спокойной ночи, малыши!».
 1968 — , более 2 тыс. жертв.
 1969 — Военный переворот в Ливии (Революция аль-Фатех), который привёл к власти Муаммара Каддафи.
 1971 — Катар провозгласил себя независимым государством.
 1972 — Роберт Фишер стал чемпионом мира по шахматам.
 1973 — террорист подорвал взрывное устройство в Мавзолее Ленина. Саркофаг не пострадал, террорист и двое посетителей погибли.
 1977 — Утверждён новый текст гимна СССР, в котором были заменены слова о Сталине.
 1983 — близ Сахалина сбит южнокорейский Боинг 747, на борту которого было 269 человек.
 1985 — Американско-французская экспедиция на глубине 3750 м обнаружила обломки затонувшего после столкновения с айсбергом в 1912 году лайнера «Титаник».
  — в Ташкенте начались первые Центральноазиатские игры.
 1997 — Обнаруживаются неизвестные ранее субатомные частицы — «экзотические мезоны».
 2000 — Вице-президент США Эл Гор и премьер-министр России Михаил Касьянов подписали Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединённых Штатов Америки об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращению с ним и сотрудничеству в этой области (подписано 29 августа 2000 года в Москве и 1 сентября 2000 года в Вашингтоне).

XXI век 
 2001 — на Украине вступил в силу новый Уголовный кодекс, в котором высшая мера наказания заменена пожизненным заключением.
 2002 — РТР сменило название телеканала на «Россия».
 2004 — захват школы в Беслане (Северная Осетия).
 2006 — катастрофа Ту-154 в Мешхеде (Иран). Погибли 28 человек.
 2008 — крупнейшая эвакуация в истории США: Луизиана, ураган Густав.
 2012 — в России вступил в силу закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся 1 сентября

До XIX века 
 1651 — Наталья Нарышкина (ум. 1694), русская царица, вторая жена царя Алексея Михайловича, мать Петра I.

XIX век 
 1823 — Александр Шпаковский (ум. 1881), русский электротехник, изобретатель в области фотографии, электрического освещения и теплотехники.
 1848 — Огюст Анри Форель (ум. 1931), швейцарский невропатолог, психиатр, энтомолог и общественный деятель.
 1851 — Карл Кельнер (ум. 1905), австрийский химик и оккультист.
 1854 — Энгельберт Гумпердинк (ум. 1921), немецкий композитор и дирижёр.
 1855 (или 1856) — Иннокентий Анненский (ум. 1909), русский поэт, драматург, критик, переводчик.
 1875 — Эдгар Берроуз (ум. 1950), американский писатель, автор романов о Тарзане.
 1877 — Френсис Астон (ум. 1945), английский физик, химик, лауреат Нобелевской премии по химии (1922).
 1885 — Герман Грапов (ум. 1967), немецкий египтолог.
 1886 — Тарсила ду Амарал (ум. 1973), бразильская художница.
 1887 — Блез Сандрар (ум. 1961), швейцарский и французский писатель.
 1896
 Бхактиведанта Свами Прабхупада (ум. 1977), индийский религиозный деятель и писатель, основатель «Общества сознания Кришны».
 Андре Юнебель (ум. 1985), французский кинорежиссёр.
 1898 — Мэрилин Миллер (ум. 1936), американская танцовщица и актриса.
 1900 
 Казимеж Вилкомирский (ум. 1995), польский композитор, дирижёр, виолончелист.
 Хосе Педро Сеа (ум. 1970), уругвайский футболист, двукратный олимпийский чемпион (1924, 1928), чемпион мира (1930).

XX век 
 1905 — Тамара Абакелия (ум. 1953), грузинская советская художница, скульптор.
 1906 — Хоакин Балагер (ум. 2002), президент Доминиканской Республики (1960—1962, 1966—1978, 1986—1996).
 1918 — Генрих Оганесян (ум. 1964), советский кинорежиссёр («Три плюс два», «Приключения Кроша» и др.), сценарист, актёр.
 1922 — Витторио Гассман (ум. 2000), итальянский актёр и режиссёр театра и кино.
 1923
 Рокки Марчиано (погиб в 1969), американский боксёр-профессионал, не проигравший ни одного боя, чемпион мира в тяжёлом весе в 1952—1956 гг.
 Сергей Харченко (ум. 1995), актёр театра и кино, народный артист РСФСР.
 1925 — Рой Глаубер (ум. 2018), американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике (2005).
 1929
 Геннадий Калиновский (ум. 2006), советский и российский художник, книжный иллюстратор.
 Квета Фиалова (ум. 2017), чешская актриса театра и кино.
 Иван Фролов (ум. 1999), советский и российский философ, академик, создатель и директор Института человека РАН.
 1932 — Игорь Ефимов (ум. 2000), актёр кино и озвучивания, заслуженный артист РСФСР.
 1934 — Михаил Лапшин (ум. 2006), российский политик, создатель Аграрной партии России, депутат Госдумы.
 1936 — Валерий Легасов (ум. 1988), советский химик, академик, член комиссии по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
 1945 — Мустафа Балел, турецкий писатель, драматург, переводчик.
 1946 
 Барри Гибб, британский певец, композитор и продюсер, один из основателей группы «Bee Gees».
 Эрих Шерер, швейцарский бобслеист, олимпийский чемпион. 
 1950
 Вагит Алекперов, российский предприниматель.
 Михаил Фрадков, российский государственный деятель, в 2004—2007 гг. Председатель Правительства РФ.
 1956 — Надежда Чепрага, советская и молдавская эстрадная певица.
 1957 — Глория Эстефан, американская певица кубинского происхождения.
 1958 — Сергей Гармаш, актёр театра, кино и дубляжа, сценарист, продюсер, народный артист России.
 1962 — Рууд Гуллит, голландский футболист, чемпион Европы (1988).
 1966 — Тим Хардуэй, американский баскетболист, олимпийский чемпион (2000).
 1971 — Геннадий Бачинский (погиб в 2008), российский радио- и телеведущий.
 1973 — Сергей Бобунец, советский и российский рок-музыкант, поэт, продюсер, бывший лидер группы «Смысловые галлюцинации».
 1974 — Ренарс Кауперс, лидер и вокалист латвийской рок-группы «Brainstorm».
  — Лара Пулвер, английская театральная и телевизионная актриса.
  — Дарья Мороз, актриса театра и кино, заслуженная артистка России.
  — Гаэль Монфис, французский теннисист, экс-шестая ракетка мира.
  — Зоя Бербер, российская актриса театра и телевидения.
  — Максим Локтионов, российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, радиоведущий.
 
 Билл Каулитц, вокалист немецкой группы Tokio Hotel.
 Том Каулитц, гитарист немецкой группы Tokio Hotel, мультиинструменталист, продюсер.
 Густав Нюквист, шведский хоккеист.
  — Эшлинг Лофтус, британская актриса.
  — Ирина Антоненко, российская актриса и победительница конкурса «Мисс Россия 2010».
  — Эмилиано Мартинес, аргентинский футболист, вратарь.
  — Илона Митреси, французская поп-певица.
  — Натан Маккиннон, канадский хоккеист, чемпион мира (2015), обладатель Кубка Стэнли (2022).
  — Зендея, американская актриса, певица, танцовщица и модель.
  — Чон Джонгук, южнокорейский певец, автор песен, продюсер, участник группы BTS.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие 1 сентября

До XIX века 
 870 — Имам аль-Бухари (р. 810), арабский проповедник, составитель наиболее известных сборников мусульманских преданий (хадисов).
 1557 — Жак Картье (р. 1491), французский мореплаватель, положивший начало французской колонизации Северной Америки.
 1648 — Марен Мерсенн (р. 1588), французский математик, физик, философ, богослов, теоретик музыки.
 1678 — Ян Брейгель Младший (р. 1601), нидерландский (фламандский) художник, внук Питера Брейгеля.
 1715
 Франсуа Жирардон (р. 1628), французский скульптор.
 Людовик XIV (р. 1638), король Франции (1643—1715).
 1723 — Дмитрий Кантемир (р. 1673), молдавский и российский государственный деятель и учёный.
 1729 — Ричард Стил (р. 1672), английский писатель, журналист.
 1764 — Себастьяно Конка (р. 1680), итальянский художник эпохи позднего барокко.

XIX век 
 1804 — Луи-Виктор Савиоли (р. 1729), итальянский поэт.
 1830 — Василий Пушкин (р. 1770), русский поэт, дядя А. С. Пушкина.
 1836 — Соломон Додашвили (р. 1805), грузинский просветитель, писатель и общественный деятель.
 1876 — Теодор Николя Гобли (р. 1811), французский химик, первым получивший лецитин.
 1885 — Эмиль Эггер (р. 1813), французский филолог и историк.

XX век 
 1906 — Джузеппе Джакоза (р. 1847), итальянский поэт, драматург и беллетрист.
 1910 — Александр Зайцев (р. 1841), русский химик-органик, ученик Бутлерова.
 1924 — Джозеф Генри Блэкберн (р. 1841), английский шахматист, один из сильнейших в мире в конце XIX века.
 1938 — расстрелян Николай Брюханов (р. 1878), советский государственный деятель.
 1953 — Жак Тибо (р. 1880), французский скрипач-виртуоз.
 1962 — Флоренс Ли (р. 1888), американская актриса немого кино.
 1970 — Франсуа Мориак (р. 1885), французский писатель, лауреат Нобелевской премии (1952).
 1981 — Альберт Шпеер (р. 1905), архитектор, один из главных преступников нацистской Германии.
 1982
 Владислав Гомулка (р. 1905), генеральный секретарь ЦК Польской рабочей партии (1943—1948).
 Хаскелл Карри (р. 1900), американский математик и логик.
 Владимир Соболев (р. 1908), советский геолог, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда.
 1988
 Луис Альварес (р. 1911), американский физик-экспериментатор, лауреат Нобелевской премии (1968).
 Александр Апситис (р. 1907), латвийский радиотехник, основатель и директор завода Radiotehnika RRR.
 1989 
 Евгений Велтистов (р. 1934), советский детский писатель, фантаст, журналист, сценарист.
 Казимеж Дейна (р. 1947), польский футболист.
 1990 — Афанасий Белобородов (р. 1903), советский военачальник, генерал армии, дважды Герой Советского Союза.
 1992 — Иван Трегубов (р. 1930), советский хоккеист, олимпийский чемпион (1956).

XXI век 
 2001 — Будимир Метальников (р. 1925), советский и российский сценарист и кинорежиссёр.
 2012 — Дмитрий Плавинский (р. 1937), российский художник-нонконформист.
 2013 — Игорь Крупеников (р. 1912), советский и молдавский почвовед, географ, геоботаник, исследователь чернозёмов.
 2014 — Готфрид Йон (р. 1942), немецкий актёр.
 2020
 Борис Клюев (р. 1944), актёр театра и кино, народный артист России.
 Ирина Печерникова (р. 1945), актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР.
 Эрик Морилло (р. 1971), американо-колумбийский диджей, продюсер и музыкант.
 Владислав Крапивин (р. 1938), советский и российский детский писатель.
 Милош Ржига (р. 1958), чехословацкий хоккеист и чешский тренер по хоккею с шайбой.

Приметы 
 День Андрея Стратилата и Фёклы.
 На Фёклу копай свёклу.
 Южный ветер обещает хороший урожай овса.
 Стратилатов день приспел — овёс поспел.
 Стратилат-тепляк, — под этим подразумевают тёплый ветер, обыкновенно в этот день дующий.
 Тепляк держится, ушедшему лету вослед кланяется.
 Батюшка юг напустил ветер на овёс.

См. также

Примечания